А́льзен — власна назва.

Персоналії 
А́льзен — німецьке прізвище.

Топоніми

Альзен — німецька назва острова Альс.

Альзен (Франція)